Eggler ist der Familienname folgender Personen: 

 Albert Eggler (1913–1998), Schweizer Alpinist und Verbandsfunktionär (SAC); Leiter der schweizerischen Himalaya-Expedition 1956
 Anitra Eggler (* 1973), deutsche Journalistin, Autorin und Vortragsrednerin
 Markus Eggler (* 1969), Schweizer Curling-Sportler
 Wilhelm Eggler (1876–1935), deutscher Jurist und Politiker (Zentrum), MdL Baden